Toponímia: Mares (Colòmbia), província del Departament de Santander.
 Família: Mares, plural del parentiu «mare»
 Etnologia: Mares (poble), tribu a la costa del Pont.